The Mechanic bezeichnet:

 The Mechanic (1924), Kurzfilm des Regisseurs Joe Rock aus dem Jahr 1924
 The Mechanic, deutscher Titel Kalter Hauch, Actionthriller des Regisseurs Michael Winner aus dem Jahr 1972
 The Mechanic (2006), Kurzfilm des Regisseurs E. Douglas Brown aus dem Jahr 2006
 The Englishman (2007) (Arbeitstitel: The Mechanic), Filmdrama des Regisseurs Ian Sellar aus dem Jahr 2007
 The Mechanic (2009), Kurzfilm des Regisseurs Michael Grand aus dem Jahr 2009
 The Mechanic (2011), Actionthriller des Regisseurs Simon West aus dem Jahr 2011, eine Neuverfilmung des Films Kalter Hauch
 Mechanic: Resurrection, Actionthriller des Regisseurs Dennis Gansel aus dem Jahr 2016, Fortsetzung von The Mechanic (2011)
 The Mechanic (Transformers), fiktiver Charakter aus den Transformers-Comics
 „The Mechanic“, Spitzname des Golfers Miguel Ángel Jiménez

Siehe auch:
 Mechanic
 The Mechanik, Actionfilm des Regisseurs Dolph Lundgren aus dem Jahr 2005